Op de 111e vrouweneditie van het US Open in 1997 speelden de vrouwen  in het dubbelspel van 25 augustus tot en met 7 september 1997.

Toernooisamenvatting 
De eerste vier reekshoofden deden wat van hen werd verwacht: zij bereikten allen de halve finales.

Het derde reekshoofd, Lindsay Davenport / Jana Novotná, won het toernooi. Zij versloegen in de finale de als eerste geplaatste titelverdedigsters Gigi Fernández en Natallja Zverava in twee sets. Het was hun vierde gezamenlijke titel. Davenport had daarnaast dertien eerdere dubbelspeltitels met andere partners; Novotná 61.

Belgische en Nederlandse speelsters 
Er waren drie Belgische deelneemsters:
 Sabine Appelmans en de Nederlandse Miriam Oremans waren het elfde reekshoofd; zij werden in de eerste ronde uitgeschakeld.
 Els Callens speelde samen met de Amerikaanse Ginger Helgeson-Nielsen; ook zij strandden in de eerste ronde.
 Hetzelfde gebeurde met Dominique Van Roost en haar Duitse partner Barbara Rittner.

Zes Nederlandse vrouwen speelden mee:
 Manon Bollegraf en de Amerikaanse Nicole Arendt waren het vierde reekshoofd; zij bereikten de halve finale, waarin zij verloren van titelverdedigsters Fernández/Zvereva.
 Caroline Vis speelde samen met Yayuk Basuki uit Indonesië; zij waren als zesde geplaatst en bereikten de kwartfinale, waarin zij hun meerdere moesten erkennen in de latere winnaressen.
 Kristie Boogert en haar Amerikaanse partner Katrina Adams waren het veertiende reekshoofd; zij bereikten de derde ronde.
 Miriam Oremans en de Belgische Sabine Appelmans waren als elfde geplaatst; zij werden in de eerste ronde uitgeschakeld.
 Seda Noorlander speelde samen met Lenka Němečková uit Tsjechië; ook voor hen viel het doek na de eerste ronde.
 Brenda Schultz en de Amerikaanse Chanda Rubin kwamen eveneens niet voorbij de eerste ronde.

Geplaatste teams

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Bron 
  Toernooischema WTA (pagina 3)

US Open (tennis)
ITF-toernooi in 1997